Doornhoek (Meierijstad) (buurtschap in de gemeente Meierijstad;
Doornhoek (Sint-Michielsgestel) (buurtschap in de gemeente Sint-Michielsgestel